Claes Depken kan syfta på:

 Claes Depken (död 1634), affärsman i Falun
 Claes Depken (1627–1702), en svensk bergmästare
 Claes Depken (född 1695), affärsman och rådman i Stockholm